Háafjall steht für: 

 einen 1188 m hohen Berg im Norden Islands, siehe Háafjall (Island)
 einen 647 m hohen Berg auf den Färöern, siehe Háafjall (Färöer)